Compostela ist der Name oder Namensbestandteil

 der Pilgerurkunde für Pilger der Kathedrale von Santiago de Compostela, siehe La Compostela
 eines Ortes in Mexiko, siehe Compostela (Nayarit)
 mehrerer Stadtgemeinden auf den Philippinen
 in der Provinz Cebu, siehe Compostela (Cebu)
 in der Provinz Davao de Oro, siehe Compostela (Davao de Oro)
 des Pilgerortes in Galicien, Spanien, siehe Santiago de Compostela
 des ehemaligen Namens der Provinz Davao de Oro (Compostela Valley) auf den Philippinen